Blasteroids — компьютерная игра, одно из продолжений популярной игры Asteroids, вышедшей в 1975 году. Она была разработана Atari Games (которая позже стала частью Midway Games West) и  выпущена в виде аркадного автомата в 1987 году. В 1989 году игра была портирована компанией Image Works на платформы Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, C64/128, MSX, MS-DOS PC и ZX Spectrum.

Игровой процесс 

Игровой процесс похож на присутствовавший в оригинальной игре: игрок или игроки управляют космическими кораблями, расстреливая астероиды. В игре используется вид сверху. Игрок может поворачивать корабль в любом направлении и включать двигатель, разгоняя корабль в текущем направлении. Чтобы замедлиться или остановиться, необходимо повернуть корабль в направлении, противоположном движению, и включить двигатель на некоторое время, чтобы погасить скорость. У корабля имеется ограниченный запас топлива («энергии»). Энергия расходуется при ускорении корабля. Кроме того, у корабля имеются щиты, защищающие его от вражеского огня. При попадании по кораблю также расходуется энергия. Корабль может трансформироваться тремя способами: «Speeder» — самый быстрый вариант, «Fighter» — вариант с наибольшей огневой силой и «Warrior» — вариант с дополнительной бронёй. В многопользовательской игре корабли игроков также могут стыковаться между собой.

Игрок должен уничтожить все астероиды, которые пролетают через игровое поле с определённой скоростью. Астероиды бывают разных размеров. Большие астероиды при попадании разваливаются на несколько маленьких. Полностью уничтожаются при попадании только самые маленькие астероиды. Есть несколько разных видов астероидов: красные астероиды после уничтожения оставляют кристаллы, усиливающие игрока; астероиды-яйца при уничтожении выпускают пиявок, которые высасывают энергию из корабля игрока и т.д. Кроме астероидов, игрока пытаются уничтожить также вражеские космические корабли.

После очистки всех секторов от астероидов появляется босс Mukor.

Восприятие 
Журнал Zzap! оценил версию для Commodore 64 и Amiga на 83 балла из 100, описав её как «в высшей степени играбельный, высшего класса перенос игры с аркадного автомата». В целом, основная масса обозревателей оценила игру положительно. Самая высокая оценка была присвоена версии для Atari ST журналом Computer and Video Games (90%), самые низкие — изданиями Datormagazin (2/10, Commodore 64), AUI (5/10, Amiga), The Games Machine (61%, ZX Spectrum).

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 1987 года
Игры для Amiga
Игры для Amstrad CPC
Игры для аркадных автоматов
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для DOS
Игры для MSX
Арена-шутеры
Ремейки компьютерных игр
Игры для ZX Spectrum
Компьютерные игры, разработанные Atari Games
Компьютерные игры, изданные Atari Games